Schepler ist der Nachname folgender Personen:

 Hermann Schepler (1911–1993), deutscher Maler und Grafiker
 Rudolph Schepler (1813–1889), deutscher Verwaltungsjurist und Richter im Königreich Hannover